Dette er en liste af UNIX-værktøjer som specificeret af IEEE Std 1003.1-2008, som er en del af Single UNIX Specification (SUS). Disse værktøjer kan findes på UNIX-styresystemer og de fleste UNIX-lignende-styresystemer.

Liste

Se også 
 Unix filosofi

Eksterne henvisninger 

 IEEE Std 1003.1,2004 specifications
 IEEE Std 1003.1,2008 specifications
 Rosetta Stone For *Nix – configurable list of equivalent programs for *nix systems.
 The Unix Acronym List – explains the names of many Unix commands.
 The UNIX System Homepage